MF (Frankrijk), een Frans historisch motorfietsmerk
 Motor-Forum, een forum gericht op motorfietsen
 MF (Neurenberg), een Duits historisch motorfietsmerk
 MF, IC2-treinstellen van de Deense spoorwegmaatschappij DSB
 Massey Ferguson, een tractormerk, onderdeel van AGC
 Medium frequency, een bereik van het elektromagnetische spectrum met onder andere de middengolf
 Mycosis fungoides, een huidziekte
 Collegium Classicum c.n. M.F., het vakdispuut Klassieke Talen van de Universiteit Leiden

mF kan verwijzen naar:
 De millifarad, een eenheid elektrische capaciteit

mf kan verwijzen naar:
 Mezzoforte (dynamiek), een muziekterm

Zie ook 
 μF (doorverwijspagina)